АИ-1 (аптечка)
 АИ-1 (реактор) — оружейный реактор по выработке трития.